Тасоткель — название населённых пунктов в Казахстане:
 Тасоткель — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Тасоткель — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Тасоткель — село в Меркенском районе Жамбылской области.
Тасоткель (до 2018 г. — Отгон) — село в Казалинском районе Кызылординской области.